Карл IV (Carl, Karl, Charles, Karel, Carlo, Carlos, Károly) може да се отнася за:

 Карл IV Люксембургски (1316-1378), император на Свещената Римска империя, чешки крал, строител на средновековна Прага
 Карл IV Хубави (1294-1328), крал на Франция
 Карл IV (1500-1558), крал на Неапол (1516-1554), като Карл V император (1530-1558)
 Карлос IV (1748-1819), крал на Испания (1788-1808)
 Карл-Емануил IV (1751-1819), крал на Сардиния и херцог на Савоя (1796-1802)
 Карл IV (1826-1872), крал на Норвегия и като Карл XV на Швеция (1859-1872)
 Карл I (Австро-Унгария) (1887-1922), крал на Унгария (1916-1918), като Карл I австрийски император (1916-1918)